

Cinema
Suicide Squad – film del 1935 diretto da Bernard B. Ray
Suicide Squad – film del 2016 diretto da David Ayer
The Suicide Squad - Missione suicida (The Suicide Squad) – film del 2021 diretto da James Gunn

Fumetti
Squadra Suicida (Suicide Squad) – organizzazione dei fumetti DC Comics